Laguardia kan syfta på:

Spanien 

 Laguardia (kommun), Baskien, Araba / Álava, 
 Laguardia (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava,